Scarcelli – frazione di Fuscaldo in provincia di Cosenza
 Scarcelli – frazione di Saponara in provincia di Messina